Casotta ima više značenja:
 Casotta, Cremona
 Casotta, Piacenza